Melancholie, weemoed
 Melancholie (nummer), een lied uitgebracht door diverse artiesten
 Melancholie (Munch), een schilderij van Edvard Munch
 Melencolia I, een gravure van Albrecht Dürer